Котмар () — община, расположенная на востоке немецкой федеральной земли Саксония между городами Циттау и Лёбау. Подчиняется району Гёрлиц.

Населённый пункт, получивший своё название от расположенной в регионе горы, был образован 1 января 2013 года путём объединения прежде независимых общин Айбау, Нидеркуннерсдорф и Оберкуннерсдорф и состоит из семи посёлков:
 Айбау
 Котмарсдорф
 Нидеркуннерсдорф
 Ной-Айбау
 Оберкуннерсдорф
 Оттенхайн
 Вальддорф

На 31 декабря 2015 года население Котмара составляло 7515 человек. Тем самым Котмар является крупнейшей по численности населения общиной района, не обладающей статусом города.

Достопримечательности и культура 
 Краеведческий музей им. Александра Гумбольдта () в Айбау
 Парикмахерский музей () в Котмарсдорфе
 Музей пожарной техники () в Нидеркуннерсдорфе
 Школьный музей () в Оттенхайне
 Один из трёх источников реки Шпрее на горе Котмар

Примечания 

Общины Саксонии